

Codici 
 BGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Palo Negro, Bucaramanga, Colombia

Sigle 
 BGA – Ball grid array: in elettronica è il nome dato a contenitori di circuiti integrati in cui le connessioni sono costituite da una griglia di sfere sotto il componente